La saison 1999-2000 est la  du Championnat d'Allemagne de hockey sur glace depuis la création de la Deutsche Eishockey-Liga.

Résultats

Saison régulière 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

Légende:       = Qualification pour les séries éliminatoires,       = Saison terminée

Séries éliminatoires

Bilan 
Les München Barons sont champions d'Allemagne.

Effectif champion

Références

Liens externes 
 Résultats de la Saison sur hockeyarchives

Voir aussi 

Allemagne
Allemagne
Saison du championnat d'Allemagne de hockey sur glace
Sport en Allemagne en 1999
Sport en Allemagne en 2000